Ergebnisse der Little League World Series 2010 welche zwischen dem 20. und 29. August 2010 in South Williamsport, Pennsylvania stattfand. Der Modus sieht vor, dass sich die jeweils vier Teams der beiden internationalen und der beiden US-Gruppe zuerst in einer Doppel-Elimination-Runde messen. Anschließend wird im K.O.-System weiter gespielt.

Übersicht über alle Spiele

Doppel-KO-Phase

Vereinigte Staaten

Gruppe A

Siegerrunde

Runde 1 GS – MA 
Samstag 21. August 2010 11:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 W – SO 
Samstag 21. August 2010 15:15 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 GS – SO 
Dienstag 24. August 2010 16:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 3 W – SO 
Donnerstag 26. August 2010 19:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Freitag 27. August 2010 14:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Verliererrunde

Runde 1 W – MA 
Sonntag 22. August 2010 14:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 GS – W 
Mittwoch 25. August 2010 16:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Gruppe B

Siegerrunde

Runde 1 NW – NE 
Freitag 20. August 2010 13:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 SW – MW 
Freitag 20. August 2010 15:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 SW – NE 
Sonntag 22. August 2010 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 3 SW – NW 
Mittwoch 25. August 2010 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Donnerstag 26. August 2010 16:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Verliererrunde

Runde 1 NW – MW 
Samstag 21. August 2010 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 NW – NE 
Dienstag 24. August 2010 20:15 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

International

Gruppe C

Siegerrunde

Runde 1 EUR – KAR 
Freitag 20. August 2010 18:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 JPN – MEX 
Freitag 20. August 2010 20:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 JPN – KAR 
Sonntag 22. August 2010 16:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 3 JPN – MEX 
Dienstag 24. August 2010 18:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Verliererrunde

Runde 1 MEX – EUR 
Sonntag 22. August 2010 12:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 KAR – MEX 
Montag 23. August 2010 16:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Gruppe D

Siegerrunde

Runde 1 KAN – LA 
Samstag 21. August 2010 13:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 A-P – MOA 
Samstag 21. August 2010 18:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 A-P – KAN 
Montag 23. August 2010 14:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 3 A-P – LA 
Mittwoch 25. August 2010 18:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Verliererrunde

Runde 1 MOA – LA 
Sonntag 22. August 2010 13:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 KAN – LA 
Dienstag 24. August 2010 14:10 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Crossover-Spiele

Spiel A MW – EUR 
Montag 23. August 2010 12:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Spiel B MA – MOA 
Dienstag 24. August 2010 13:50 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

KO-Phase

Meisterschaft International 
Samstag 28. August 2010 14:30 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

US-Meisterschaft 
Samstag 28. August 2010 16:15 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Trost-Spiel 
Sonntag 29. August 2010 11:10 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Weltmeisterschaft 
Sonntag 29. August 2010 15:15 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Einzelnachweise 

2010